Balagué ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Balagué (* 1952), spanische Schauspielerin
 Guillem Balagué, spanischer Sportjournalist